Петр Ба́рна (, родился 9 марта 1966 года в Праге ЧССР) — фигурист из Чехии, бронзовый призёр зимней Олимпиады 1992 года, чемпион Европы, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, восьмикратный чемпион Чехословакии в мужском одиночном катании. Является первым фигуристом исполнившим четверной прыжок на Олимпиадах.

Биография 
Дебютировал на чемпионате Европы в 1983 году, где занял 18 место. В 1992 году перешёл в профессионалы. Живёт в Базеле, Швейцария, работает тренером. Женат, имеет дочь.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1988 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки 
 Sports-reference.com  (англ.)

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 9 марта
Родившиеся в 1966 году
Родившиеся в Праге
Фигуристы Чехословакии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года